17e Leger (Wehrmacht), een veldleger tijdens de Tweede Wereldoorlog
17e Leger (Duitse Rijk), commando van het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog